CLAW bezeichnet:
 CLAW-Hypothese, Hypothese über einen negativen Rückkopplungseffekt in der Klimaforschung
 Claw (Computerspiel)
 Claw (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband

Abkürzung